

Patronymie 
 Aubrey Schenck (1908-1999) est un producteur du cinéma américain, neveu de Joseph et Nicholas Schenck.
 August Friedrich Schenck (1828-1901) un artiste peintre franco-allemand. 
 Ernst-Günther Schenck (1904-1998) est un médecin allemand ancien SS Standartenführe.
 Johannes Schenck (1660-1712) est un compositeur néerlandais.
 Joseph M. Schenck (1878-1961) est un producteur du cinéma américain frère de Nicholas Schenck.
 Nicholas Schenck (1881-1969) est un producteur du cinéma américain frère de Joseph M. Schenck.

Voir aussi 
 
  

Homonymie de patronyme